Hessisch bezeichnet:
 Hessische Dialekte, eine Gruppe rheinfränkischer Mundarten der westmitteldeutschen Sprachen
 Hessische Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten Hessens